Mountbatten steht für:

 englischer Zweig des deutschen Adelsgeschlechts Haus Battenberg
 Earl Mountbatten of Burma, britischer Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom
 eine zivile Schiffsklasse britischer Luftkissenfahrzeuge, die Saunders Roe Nautical 4

Mountbatten ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Mountbatten, 1. Marquess of Carisbrooke (1886–1960), britischer Offizier der Royal Navy und Peer
 Edwina Mountbatten, Countess Mountbatten of Burma (1901–1960), britische Adlige, Ehefrau des letzten britischen Vizekönigs von Indien

 Ivar Mountbatten (* 1963), britischer Adeliger

 Louise Mountbatten (1889–1965), britisch-deutsche Prinzessin und Königin von Schweden
 Leopold Mountbatten (1889–1922), Mitglied der britischen Königsfamilie und des Hauses Battenberg
 Nadejda Mountbatten, Marchioness of Milford Haven (1896–1963), Mitglied aus dem Hause Romanow-Holstein-Gottorp 
 Philip Mountbatten (1921–2021), Ehemann von Königin Elisabeth II., siehe Philip, Duke of Edinburgh

sowie ein Namensteil von
 James Mountbatten-Windsor, Viscount Severn (* 2007), Mitglied der britischen Königsfamilie
 Lilibet Mountbatten-Windsor (* 2021), britische Adlige, Tochter von Prinz Harry, Duke of Sussex
 Louise Mountbatten-Windsor (* 2003), Mitglied der britischen Königsfamilie

Mountbatten ist darüber hinaus Teil der Titels folgender Personen:
 Patricia Knatchbull, 2. Countess Mountbatten of Burma (1924–2017), britische Adelige
 Norton Knatchbull, 3. Earl Mountbatten of Burma (* 1947), britischer Adeliger

Siehe auch:
 Mountbatten-Windsor, Familienname der Nachfahren von Queen Elisabeth II. und Philip
 Mountbattenplan